Uefa Europa League 2011/2012 var den tredje säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen. Turneringen startade den 30 juni 2011 med de första matcherna i den första kvalomgången och sista matchen i turneringen spelades den 9 maj 2012. Turneringen vanns av laget Atlético Madrid. Finalen spelades på Stadionul Național i Bukarest, Rumänien mellan lagen Atlético Madrid och Atletic Bilbao. Två extra mållinjedomare används sedan Uefa Europa League 2009/2010 i turneringen på prov.

Kvalomgångar

Första kvalomgången 
Lottningen till första och andra kvalomgången hölls den 20 juni 2011. De första matcherna spelades 30 juni och andra matcherna spelades 7 juli 2011.

Andra kvalomgången 
Första matcherna spelades 14 juli och andra matcherna spelades 21 juli 2011.

Tredje kvalomgången 
Lottningen till tredje kvalomgången hölls den 15 juli 2011. Första matcherna spelades 26 och 28 juli och andra matcherna spelades 4 augusti 2011.

Playoffomgång
Playoffomgången innehöll vinnarna från den tredje kvalomgången samt förlorare från den tredje kvalomgången i Uefa Champions League 2011/2012. Vinnarna gick vidare till gruppspelet. Inför playoffomgången uteslöts Olympiakos Volou ur Uefa Europa League och ersattes av Differdange 03 från Luxemburg, som förlorat mot Olympiakos Volou i den tredje kvalomgången. Även Trabzonspor utgick ur turneringen, detta för att ta över Fenerbahces plats i Champions League, vilket innebar att deras motståndare Athletic Bilbao gick vidare automatiskt (de hann spela en match, som slutade 0-0). FC Sion tilldömdes även förlust i båda matcherna mot Celtic för att ha använt icke spelbara spelare.

Gruppspel
Gruppspelet bestod av 48 lag, vilket var vinnarna från playoffomgången samt förlorarna från playoffomgången i Uefa Champions League 2011/2012. De 48 lagen delades in i 12 grupper med 4 lag i varje grupp, där de två främsta i varje grupp gick vidare till slutspel och de två sämsta blev eliminerade från fortsatt tävlan.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Inbördesmöten

Red Bull Salzburg är rankad före Paris Saint-Germain gällande bortamålsregeln.

Grupp G

Inbördesmöten

AZ Alkmaar är rankad före Austria Wien gällande om bättre målskillnad i gruppen.

Grupp H

Inbördesmöten

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Inbördesmöten

Slutspel 
Slutspelet bestod av 32 lag, 24 stycken gruppettor och grupptvåor från gruppspelet i Europa League samt 8 stycken grupptreor från gruppspelet i Uefa Champions League 2011/2012.

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser

Externa länkar 
 UEFA Europa League (officiell webbplats)